Bieg masowy kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 20 lutego na Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre w Zhangjiakou. Zawody zostały rozegrane w stylu dowolnym. Pierwotnie rywalizacja miała wystartować o godz. 14.30 czasu lokalnego, lecz organizatorzy przesunęli start na godz. 11.00 z powodu niskich temperatur i silnego wiatru.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022